Андре Обе (; 8 мая 1892, Дуэ, Франция — 11 апреля 1975, Монсоро) — французский , ,  и . Лауреат премии Ренодо (1928).

Биография 
Дебютировал как романист, опубликовав автобиографический роман о своей юности le Joueur de triangle («Треугольник»). После встречи с театральным деятелем Жаком Копо полностью посвятил себя драматургии.

В 1945—1947 годах — главный администратор «Комеди Франсез» .

Избранные произведения 
 Романы
 Le joueur de triangle, 1928
Пьесы
 La Souriante Madame Beudet, 1921 (постановка на Бродвее, 1921)
 La Carcasse , 1926
 Le Viol de Lucrèce, 1931 (постановка на Бродвее, 1932)
 La Bataille de la Marne , 1932
 Noé, 1930: (постановка на Бродвее, 1935)
 Lazare, 1950
 L’Orestie, 1955
 Les trois coups de minuit, 1957
 Revenu de l'étoile, 1965
 Сценарии
 1923 — Улыбающаяся мадам Бёде / La souriante Madame Beudet
 1943 — Господин де Лурдин / Monsieur des Lourdines
 1944 — Ангел ночи /L’ange de la nuit
 1946 — Нищие в раю / Les gueux au paradis
 1946 — Noah (ТВ)
 1954 — Ein Opfer für den Wind (ТВ)
 1957 — Тот, кто должен умереть / Celui qui doit mourir
 1960 — Фестиваль (сериал) / Festival
 1966—1986 — Сегодня вечером в театре (сериал) / Au théâtre ce soir
 1967 — ''Gongslag middernacht (ТВ)

Примечания

Ссылки 
 André Obey

Лауреаты премии Ренодо